Женский баскетбол — один из популярных женских видов спорта.

Впервые женский баскетбол вошёл в олимпийскую программу на XXI Олимпийских играх в 1976 году в Монреале, через 40 лет после мужского. Победила тогда команда СССР.

История 
Считается, что первый женский баскетбольный матч был проведён в США в начале 1892 года. В матче сошлись секретарши из спринфильдовского спортивного зала Юношеской христианской ассоциации (YMCA) и учительницы из нортхэмтонской Бэкингемской начальной школы

«Матерью» же женского баскетбола называют Сенду Беренсон, которая работала учителем физвоспитания в Смитовском колледже в Нортхэмтоне, штат Массачусетс. Вела занятия в новопостроенном спортивном зале, который назывался Alumnae Gymnasium. Она провела первую официальную женскую баскетбольную игру — 22 марта 1893 года в ней сошлись ученицы 2 курса Смитовского колледжа с ученицами 1 курса, прошёл матч в тоже Alumnae Gymnasium.

По странам

США 
Женский баскетбол очень популярен в США. В стране самый высокий уровень женского баскетбола в мире. Американская профессиональная лига WNBA (женская НБА) является местом, куда стремятся попасть лучшие игроки со всего мира.

Россия 
В России женский баскетбол далеко не так популярен, как мужской, но в целом по стране посещаемость матчей чемпионата России хорошая. Женский Чемпионат России по баскетболу (женская баскетбольная лига) является самым сильным в Европе.

Кроме того, баскетбол — один из немногих видов спорта, которые в России в школах включены в обязательную учебную программу для девочек по предмету «Физическая культура».

Российская женская баскетбольная сборная была одной из сильнейших в мире, но по состоянию на середину 2010-х годов находится на спаде.

Израиль 
Женский баскетбол очень популярен в Израиле, где в 2000-е годы чемпионство лиги обычно разыгрывали между собой «Элицур» (Рамле) и «Электра» (Рамат ха-Шарон). Кроме того, израильская баскетболистка Шай Дорон получила широкое освещение в прессе, когда в 2007 году первой из израильских женщин стала играть в США в WNBA.

Украина 
На Украине женский баскетбол был очень популярен в 1990-х годах. В 1995 году Украина впервые приняла участие в женском чемпионате Европы и с первого же раза победила. Но эта победа так и остаётся самой большой в истории украинского баскетбола, как женского, так и мужского.

Крупнейшие соревнования

Студенческие чемпионаты 
 См. «Список победителей и финалистов женского дивизиона I НАСС по баскетболу», «Национальная ассоциация студенческого спорта», «National Association of Intercollegiate Athletics», «National Junior College Athletic Association», «National Christian College Athletic Association», «Canadian Collegiate Athletic Association», «Canadian Interuniversity Sport».

Профессиональные лиги 
 См. также: «Женская национальная баскетбольная ассоциация», «Женская национальная баскетбольная лига», , «Балтийская женская баскетбольная лига».
Существует несколько профессиональных женских баскетбольных лиг, в частности, в США, Европе, Японии, Англии и Австралии.

Международные чемпионаты 
 См. Чемпионат мира по баскетболу среди женщин, Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин.
Чемпионат мира по баскетболу среди женщин проводится раз в 4 года, Чемпионат Европы — раз в 2 года.

Олимпийские игры 
Женский баскетбол представлен на Олимпийских играх с 1976 года.

См. также

Примечания

Ссылки 
  (о баскетболе в СССР)